Wili ist der Familienname folgender Personen:

 Colin Wili (* 1998), Schweizer Freestyle-Skier
 Hans-Urs Wili (* 1949), Schweizer Jurist
 Walter Wili (1900–1975), SchweizerPhilologe

Siehe auch:

Willi
Willy
Willie